ESG steht für:
 Einscheiben-Sicherheitsglas, Glas, das erhöhte Temperaturschwankungs-, Biege-, Schlag- und Stoßfestigkeit bietet
 Einstiegsgeld, eine staatliche Sozialleistung
 Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung innerhalb bebauter Gebiete, siehe Straßenbauvorschrift
 Environmental, Social and Governance, siehe Corporate Social Responsibility
 Ernährungssicherstellungsgesetz, siehe Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz
 ETCS signalgeführt, eine Umsetzung des Zugbeeinflussungssystems European Train Control System (ETCS)
 Europaschutzgebiet (Österreich), eine naturschutzrechtliche Kategorie in Österreich
 Expeditionary Strike Group, siehe Flugzeugträgerkampfgruppe #Amphibious Ready Group der US Navy
 Flughafen Mariscal Estibarribia (IATA-Code), Flughafen von Mariscal Estigarribia, Paraguay

Musiker:
 E.S.G. (* 1969), US-amerikanischer Rapper
 ESG (Band), New Yorker Funkband

Unternehmen:
 ESG (Unternehmen), deutsches Informationstechnikunternehmen
 Eisenbahn-Service-Gesellschaft, deutscher Eisenbahn-Dienstleister
 Elektrizitäts- und Straßenbahn-Gesellschaft, siehe Linz AG

Vereine, Schulen und Organisationen:
 ESG Frankonia Karlsruhe, ein Sportverein aus Karlsruhe
 Eschweiler Sportgemeinschaft
 Erzbischöfliches Edith-Stein-Gymnasium München, ein Gymnasium in München
 Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh, ein Gymnasium in Gütersloh
 Evangelische Studierendengemeinde, Organisationsform christlicher Gemeinden an Hochschulen

eSG steht für:
 eingetragene Schülergenossenschaft

esg steht für:
 Aheri Gondi (ISO-639-3-Code), Varietät von Gondi, in Mittelindien verbreitete zentraldravidische Sprache

Siehe auch:

Abkürzung